Olovo halid se može odnositi na.

Olovo(II) fluorid
Olovo(II) hlorid
Olovo(II) bromid
Olovo(II) jodid